Bernhard Beskow henviser til blandt andre:

 Bernhard von Beskow (1796-1868) – svensk publicist
 Bernhard August Beskow (1837-1910) – svensk raderer